Der Alpenpokal 1967 war die 7. Auflage des Fußballwettbewerbs. Eintracht Frankfurt gewann den in einer Gruppenphase ausgespielten Wettbewerb.

Gruppenphase 

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1967 auf www.rsssf.com

Fußballsaison 1967